Велика рада — дорадчий орган в монархіях Європи.
 Велика рада — урядовий орган в Італії часів Беніто Муссоліні. 
 Велика рада — керівний орган РУХу.
 Велика рада — урядовий орган в Китаї часів династії Цін.